Па́вел Бо́йченко:
 Бойченко, Павел Никифорович (1813—1884) — российский медик, чьё имя носила стипендия и палата в Екатеринославской губернии.
 Бойченко, Павел Николаевич (род. 1975) — российский хоккеист. Примечания